Línea 1 (Urbanos de Torrejón de Ardoz) es el nombre de dos construcciones:
 Línea 1A, la ruta en sentido antihorario.
 Línea 1B, la ruta en sentido horario.